Nummis kan avse:

 Nummis (Nyland) – var en självständig kommun i Nyland i Finland
 Nummis, Åbo – stadsdel i Åbo
 Nummis – en by i Mäntsälä i Södra Finlands län, se Numminen (Mäntsälä)
 Nummis å – en å i Nyland i Finland